Manitoba è una delle province del Canada. Manitoba può anche riferirsi a:

Geografia 
Manitoba (lago) – un lago nella provincia canadese di Manitoba 
Manitoba Junction – un comunità non incorporata del Minnesota (Stati Uniti d'America)

Musica 
Manitoba NY – banda punk rock formatasi a New York City
Richard Manitoba – (nato nel 1954), musicista statunitense e DJ per radio satellitare 
Manitoba – pseudonimo iniziale del cantante Daniel Victor Snaith, cambiato poi in Caribou

Trasporti 
Manitoba (nave 1889) – la prima nave a scafo metallico costruita in Canada (dalla Polson Iron Works Limited)
Manitoba (nave 1966) – traghetto lacustre gestito dalla Lower Lakes Towing
 45558 Manitoba – locomotiva della classe LMS Jubilee

Altro 
Manitoba (chip) – chip della Intel 
Manitoba (cavallo) – razza di cavalli da corsa purosangue anglo-australiana
 Farina manitoba – farina di grano tenero (Triticum aestivum) originario della provincia canadese del Manitoba